Mistrzostwa Europy w Zapasach 2013 odbyły się w dniach 19−24 marca 2013 w Pałacu Sportu im. Giwiego Kartozii w Tbilisi (Gruzja).

Medaliści

mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

kobiety

styl wolny 

 Estera Dobre z Rumunii, która zdobyła srebrny medal w kategorii 51 kg, została zdyskwalifikowana za doping i pozbawiona medalu.

Klasyfikacja medalowa

Ranking państw

Skład reprezentacji Polski

Mężczyźni

styl wolny 
 55 kg Adrian Hajduk (ZKS Slavia Ruda Śląska) 
 66 kg Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard) 
 66 kg Rafał Statkiewicz (WKS Grunwald Poznań) 
 74 kg Tomasz Rogisz (Grunwald) 
 84 kg Radosław Marcinkiewicz (Orzeł Namysłów) 
 96 kg Kamil Skaskiewicz (Białogard) 
 120 kg Robert Baran (Ceramik Krotoszyn)

styl klasyczny 
 60 kg Dawid Ersetic (Unia Racibórz) 
 66 kg Tomasz Świerk (WSK Śląsk Wrocław) 
 74 kg Piotr Przepiórka (RCSZ Olimpijczyk Radom) 
 84 kg Damian Janikowski (Śląsk) 
 96 kg Marcin Olejniczak (KS Sobieski Poznań) 
 120 kg Kamil Błoński (Racibórz)

Kobiety 
 48 kg Anna Łukasiak (AZS-AWF Warszawa) 
 51 kg Roksana Zasina (ZTA Zgierz) 
 55 kg Katarzyna Krawczyk (Cement-Gryf Chełm) 
 59 kg Anna Zwirydowska (Zgierz) 
 63 kg Monika Michalik (Grunwald) 
 67 kg Daria Osocka (Agros Żary) 
 72 kg Agnieszka Wieszczek-Kordus (Grunwald)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w zapasach
2013 w zapasach
Sport w Tbilisi